Dreamtime est le titre de trois albums de rock des années 1980 :

Musique 

 , comédie musicale présentée à Broadway en 1992.

Chanson 

 , chanson de Tangerine Dream, figurant sur l'album  sorti en 1993 ;
 , chanson de Daryl Hall, figurant sur l'album Three Hearts in the Happy Ending Machine sorti en  ;
 , chanson de Yes, figurant sur l'album Magnification sorti le  ;

Album 

 , album de Tom Verlaine sorti le  ;
 , album de The Cult sorti le  ;
 , album de The Stranglers sorti le .

Autres 

 Dreamtime, voie d'escalade en bloc située dans le Tessin.

Voir aussi 

 Temps du rêve